Piratesa nigroannulata är en ringmaskart som beskrevs av Robert Templeton 1835. Piratesa nigroannulata ingår i släktet Piratesa och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
nigroannulata